East Lynne kan henvise til:

 East Lynne (roman) – engelsk roman af Ellen Wood
 East Lynne (film fra 1913) – britisk stumfilm fra 1913 af Bert Haldane
 East Lynne (film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Bertram Bracken
 East Lynne (film fra 1921) – amerikansk stumfilm fra 1921 af Hugo Ballin
 East Lynne (film fra 1931) – film fra 1931 af Frank Lloyd